Втікачі́ і Бі́женці: Прогу́лянки По́ртлендом, штат Орего́н — путівник, написаний письменником Чаком Поланіком.

Книга складається з автобіографічних глав, а також описів улюблених занять автора у його рідному місті Портленд на північному заході США.

Примітки 

Твори Чака Поланіка
Автобіографії